Верхняя Речка — река в России, протекает в Пичаевском районе Тамбовской области. Правый приток реки Красивки.

География 
Верхняя Речка берёт начало юго-западнее посёлка Первомайский. Течёт в юго-восточном направлении. На реке образован пруд. Устье реки находится у села Питим в 1,6 км по правому берегу реки Красивки. Длина реки составляет 11 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Цна от города Тамбов и до устья, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010200312110000029263
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002926
 Код бассейна — 09.01.02.003
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Тамбовской области
Бассейн Кашмы